Атраш, Аль-Атраш ( — глухой) — арабско-друзская фамилия. Известные носители:

 Султан аль-Атраш — руководитель Сирийского национального восстания 1925—1927 гг. 
 Аль-Атраш, Фарид — египетский музыкант сирийского происхождения.